Karl von Sachsen bzw. Carl von Sachsen bezeichnet folgende Personen:

 Karl von Sachsen (1733–1796), Prinz von Sachsen
 Karl von Sachsen (1752–1781), Prinz von Sachsen
 Karl (Sachsen-Meiningen) (1754–1782), Herzog von Meiningen
 Karl Alexander (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1818–1901), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 
 Karl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1912–1988), deutscher Adliger, Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Karl Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach (1792–1862), Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Carl Eduard (Sachsen-Coburg und Gotha) (1884–1954), Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha
 Karl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach) (1783–1853), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach

Siehe auch:
 Moritz Adolf Karl von Sachsen-Zeitz-Neustadt (1702–1759), Prinz von Sachsen-Zeitz-Neustadt
 Ernst Friedrich III. Carl von Sachsen-Hildburghausen (1727–1780), Herzog von Sachsen-Hildburghausen, siehe Ernst Friedrich III. (Sachsen-Hildburghausen)
 Johann Karl von Sachsen-Coburg-Gotha (1905–1919), Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, siehe John Charles Francis von Großbritannien und Irland